Слово Wolfenstein может быть связано с:

 Wolfenstein — скала в Германии.

Компьютерные игры 
 Wolfenstein (серия игр) — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица
 Castle Wolfenstein — компьютерная игра, выпущенная в 1981 году компанией Muse Software.
 Wolfenstein 3D — компьютерная игра, выпущенная в 1992 году.
 Wolfenstein 3D engine — псевдотрёхмерный игровой движок, разработанный для игры Wolfenstein 3D.
 Return to Castle Wolfenstein — компьютерная игра, выпущенная в 2001 году.
 Wolfenstein: Enemy Territory — бесплатная компьютерная игра, выпущенная в 2003 году.
 Wolfenstein — компьютерная игра 2009 года.
 Wolfenstein: The New Order — компьютерная игра, выпущенная в 2014 году.
 Wolfenstein: The Old Blood — компьютерная игра 2015 года, самостоятельное дополнение и приквел к Wolfenstein: The New Order.
 Wolfenstein II: The New Colossus — компьютерная игра 2017 года, продолжение игры 2014 года.
 Wolfenstein: Youngblood — компьютерная игра 2019 года.
 Wolfenstein: Cyberpilot — компьютерная игра 2019 года для шлема виртуальной реальности.
 Wolfenstein 1-D  — Пародийная игра 2011 года.

См. также 
 Рихард Вольфенштейн